Frank Schoonmaker (1905-1976), écrivain et critique vinicole américain ;
 James Clinton Schoonmaker (2000-), fondeur américain ;
 Thelma Schoonmaker (1940-), monteuse américaine.

Voir aussi